Argentina
Dipartimento di Chacabuco – dipartimento della provincia del Chaco
Dipartimento di Chacabuco – dipartimento della provincia di San Luis